Józef Musioł (prawnik) (ur. 1933 w Połomi) – polski prawnik i publicysta.
 Józef Musioł (ur. 22 czerwca 1865 w Mikołowie, zm. ?) – działacz społeczny i związkowy, polityk śląski.